«Хантер» — російськомовна транслітерація слова «Гантер» ( — «мисливець»)
 
 УАЗ Хантер (УАЗ-315195) (в українській транскрипції — «Гантер») — російський легковий автомобіль підвищеної прохідності (позашляховик).
 Хантер-Кіллер, (також «Гантер кіллер»; ) — американський бойовик Донована Марша, не отримав прокатного посвідчення для показу в Україні.

Див. також 
 Гантер

Примітки